Mohammed Musa (ur. 1986) – katarski piłkarz sudańskiego pochodzenia
 Mohammed Musa (ur. 1990) – sudański piłkarz